Noturno é o trigésimo quinto álbum de estúdio da cantora brasileira Maria Bethânia, lançado em 2021 pelo selo Biscoito Fino. O álbum é a síntese da turnê Claros Breus iniciada em 2019 com a conjuntura política do período que antecede ao lançamento e os sentimentos de isolamento gerados pela pandemia da Covid-19.

Faixas

Créditos 
Jorge Helder;Leitieres Leite - Produção e arranjo
 Maria Bethânia - vocais

Álbuns de 2021
Álbuns de Maria Bethânia
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns da Biscoito Fino
Álbuns da Música Popular Brasileira